Homestead (englisch für „Heimstätte, Familiensitz“) steht für: 
 Homestead Records, US-amerikanisches Plattenlabel in New York (1983–1996)
 Homestead Records (CMOC), US-amerikanisches Plattenlabel in Chicago (1920er–1932)
 Homestead Act, US-amerikanisches Gesetz zur Landerwerb-Regelung von 1862 

Ortschaften in den USA:
 Homestead (Arizona)
 Homestead (Florida), Stadt im Miami-Dade County
 Homestead (Georgia)
 Homestead (Indiana)
 Homestead (Iowa)
 Homestead (Kern County, Kalifornien)
 Homestead (Modoc County, Kalifornien)
 Homestead (Riverside County, Kalifornien)
 Homestead (San Joaquin County, Kalifornien)
 Homestead (Michigan)
 Homestead (Missouri)
 Homestead (Montana)
 Homestead (North Carolina)
 Homestead (Oklahoma)
 Homestead (Oregon)
 Homestead (Pennsylvania), Stadt im Allegheny County
 Homestead (Rhode Island)
 Homestead (Tennessee)
 Homestead (Virginia)

Siehe auch:
 Homestead Township (Begriffsklärung)